Джон О́устерхаут (, род. 15 октября 1954 года) — американский учёный в области информатики, профессор Калифорнийского университета в Беркли, один из активных исследователей и пропагандистов прикладного значения языков сценариев в программировании, создатель языков Tcl и Tk. Председатель совета директоров компании Electric Cloud, Inc.

Биография 
Джон Оустерхаут (это голландская фамилия; тем не менее, в его семье её тогда произносили «О́устёрхаут», а по‐английски иногда читают «Аустерхаут») был профессором информатики Калифорнийского Университета в Беркли.

Во время пребывания на этом посту, создал скриптовый язык Tcl (один из трёх известнейших в мире, наряду с Perl и Python) и платформо‐независимую графическую библиотеку Tk (применяется в большинстве проектов Открытого программного обеспечения, GNU, Tcl, Perl и Python).

Оустерхаут также руководил исследовательской группой, которая спроектировала экспериментальную операционную систему Sprite (англ.) и её журнально‐структурированную файловую систему LFS. Оустерхаут является также первоначальным автором САПР СБИС Magic.

Степень бакалавра физики получил в Йейльском университете, докторскую степень по информатике — в Университете Карнеги-Меллоун.

Оустерхаут награждён Премией имени Грейс Хоппер в 1987 году и в 1994 году он был утверждён в должности, как член старейшего в мире научного общества в области информатики — ассоциации вычислительных машин ().

В 1997 году Оустерхаут покинул Университет Беркли, чтобы присоединиться к компании Sun Microsystems, где набрал команду для разработки Tcl. После нескольких лет в Sun, он покинул её в январе 1998 года, и стал со‑учредителем компании Scriptics, Inc. (позднее переименованной в Ajuba Solutions), занявшейся созданием профессиональных инструментов для разработки на Tcl, при этом большая часть его команды последовала за ним из Sun. Ajuba Solutions была куплена компанией Interwoven в октябре 2000 года.

Затем Оустерхаут основал, и сейчас является председателем компании Electric Cloud, Inc., которая занимается программным обеспечением для управления жизненным циклом приложений ()

Джон Оустерхаут написал исторически важную для всех скриптовых языков статью «Сценарии: высокоуровневое программирование для XXI века», объясняющую роль и место этих языков в общей картине языков программирования, их необходимость для полноценной разработки программ и комплементарность к системным языкам.

Оустерхаут — лауреат награды Software System Award общества ACM.

Проблемы со здоровьем 
Начиная с 1995 года Оустерхаут испытывает проблемы со здоровьем, типичные для многих программистов — а именно,
«туннельный синдром»  (, RSI): травмы запястий, вызванные повторяющимися, монотонными, многочисленными движениями. Это заболевание приводит к сильным болям и потере функций рук.
Остераут пишет:
Я попробовал множество подходов к лечению своих проблем RSI и не получил успеха с большинством из них. Я никогда не мог получить разумно обоснованный диагноз того, что именно не так с моей рукой. Некоторые подходы к лечению, которые я попробовал (прописанные предполагаемыми экспертами здравоохранения) в действительности сделали проблемы еще хуже.

Примечания

Ссылки 
 Воспоминания Джона Оустерхаута о первых днях Tcl на официальном сайте языка Tcl  
 Обучающий материал под авторством Оустерхаута на официальном сайте языка Tcl  

Родившиеся в округе Солано
Программисты США
Выпускники Йельского университета
Лауреаты премии имени Грейс Мюррей Хоппер
Учёные в области информатики США
Создатели языков программирования
Разработчики свободного программного обеспечения